Иващенко Николай Сергеевич 
Никола́й Ива́щенко:
 Иващенко, Николай Григорьевич (1928—1999) — горнорабочий, Герой Социалистического Труда.
 Иващенко, Николай Минович (1908—1964) — бригадир полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Иващенко, Николай Николаевич — советский учёный в области теории управления.